Rúben Luís Maurício Brígido, mais conhecido como Rúben Brígido, (nascido a 23 de Junho de 1991, em Leiria, Portugal) é um futebolista português que jogou em vários clubes de Portugal, Roménia, Chipre, Bulgária e Cazaquistão. Atualmente joga como médio no Tobol, no Cazaquistão.

Ligações externas 

Dados e perfil no Site oficial do CS Marítimo
Dados e perfil no Zerozero
Dados no ForaDeJogo
Perfil do Transfermarkt

Naturais de Leiria
Futebolistas de Portugal
Futebolistas da União Desportiva de Leiria
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do Ermis Aradippou
Futebolistas do Nea Salamina
Futebolistas do PFK Beroe
Portugueses expatriados na Roménia
Portugueses expatriados em Chipre
Portugueses expatriados na Bulgária
Portugueses expatriados no Cazaquistão